Orden für Verdienst steht für
Orden für Verdienst (Bulgarien)
Orden für Verdienst (Portugal)
Orden Für Verdienst (Rumänien)
Orden für Verdienste (Kroatien)
Siehe auch:
Pour le Mérite
Verdienstorden